Азита Кагреман (, родилась 1962 года в городе Мешхед, Иран) — иранская поэтесса, прозаик и переводчица.

Биография 
В Иране преподавала персидский язык для англоязычных студентов, а с 2006 года живет в Швеции, является членом Ассоциации писателей Южной Швеции.

Жена поэта Сограба Рахими ()

Творчество 
Стихи и рассказы переведены на шведском, английском, французском, немецком, испанском, украинском, китайском, турецком, датском, русском и других языках.

В переводах Сергея Дзюбы и Надежды Вишневской в начале 2017 года увидела свет книга избранных стихов на украинском, русском и персидском языках Азиты Кагреман «Легче, чем воздух». Этот сборник напечатан в Осло, в Норвегии, в издательстве «Aftab Publication».

Награды 
 Лауреат Премии принца Вильгельма от шведского ПЕН-клуба (2013).
 Лауреат Малой Нобелевской премии — Международной премии имени Людвига Нобеля «Будон» (Удмуртия, 2014).

Произведения

Произведения на персидском языке 
 Азита Кагреман. Песни Евы: Поэтический сборник. — Мешхед, 1992-1993. (آوازهای حوا، مجموعه شعر، مشهد، ۱۳۷۱)
 Азита Кагреман. Осенние скульптуры: Поэтический сборник. — Мешхед, 1996-1997. (تندیسهای پاییزی، مجموعه شعر، مشهد، ۱۳۷۵)
 Азита Кагреман. Забвение простой ритуал: Поэтический сборник. — Мешхед, 2002-2003. (فراموشی آیین سادهای دارد، مجموعه شعر، مشهد، ۱۳۸۱)
 Азита Кагреман. Здесь пригород ворон: Поэтический сборник. — Швеция, 2010-2011. (اینجا حومههای کلاغ است، مجموعه شعر، سوئد، ۱۳۸۸)
 Азита Кагреман. Пришла женщина, чтобы меня одеть: Поэтический сборник. — Тегеран, 2011-2012. (زنی آمد مرا بپوشد، مجموعه شعر، تهران؛ ۱۳۸۹)
 Азита Кагреман. Мистерии: Поэтический сборник. — Норвегия, 2012-2013. (شبیهخوانی، مجموعه شعر، نروژ؛ ۱۳۹۱)
 Азита Кагреман. Гипноз в кабинете доктора Калигари: Поэтический сборник. — Тегеран, 2014-2015. (هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری، مجموعه شعر، تهران، ۱۳۹۳)
 Азита Кагреман. Лодка, который меня привез: Поэтический сборник. — Швеция, 2014-2015. (قایقی که مرا آورد، مجموعه شعر، سوئد، ۱۳۹۳)

Произведения шведском и английском 
 Азита Кагреман. Четырёхкнижье — Швеция: Издательство «Smockadoll», 2010.
 Азита Кагреман. Сеанс гипноза в кабинете доктора Калигари. — Швеция, 2012-2013.
 Азита Кагреман. Избранные стихи на английском. — Лондон, 2012-2013.
 Азита Кагреман. Путевые записки с Серендиба. — Швеция, 2013-2014.
 Азита Кагреман. Путевые записки с Серендиба (англ.). — Швеция, 2014-2015.
 Азита Кагреман. Несколько избранных рассказов на английском. — Швеция, 2015-2016.

Переводы 
 «Там, где кончается тротуар». Шел Силверстайн.
 «Свет тьмы». Тумас Транстремер.
 «Простая сказка». Мари Лондквист.
 «Город без оборонительной стены». Магнус Уильям Ольсон.
 «Женщины в Копенгагене». Нильс Гау.

Примечания

Ссылки 
 Officiell webbplats
 Стихи известной иранской поэтессы Азиты Кагреман в переводе Надежды Вишневской и Сергея Дзюбы

Поэты Ирана
Писатели Ирана
Переводчики Ирана
Педагоги Ирана
Писатели Швеции
Поэты Швеции
Поэты XX века
Писатели XX века
Переводчики XX века
Педагоги XX века
Поэты XXI века
Писатели XXI века
Переводчики XXI века
Педагоги XXI века
Персидские писатели
Персидские поэты